Bow Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Bow Lake (Alaska)
 Bow Lake (Michigan)
 Bow Lake (Cook County, Minnesota)
 Bow Lake (Lake County, Minnesota)
 Bow Lake (New Hampshire)

in Kanada:
 Bow Lake (Alberta)
 Bow Lake (British Columbia)
 Bow Lake (Manitoba)
 Bow Lake (Ontario)
 Bow Lake (Saskatchewan)